Руссон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Руссон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар